Orihime peut faire référence à :
 Véga ou Orihime, l'étoile la plus brillante de la constellation de la Lyre ;
 Orihime, tisseuse célébrée durant la fête de Tanabata.

Voir aussi
 Orihime Inoue, un personnage de Bleach.